Bentivegna ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Bentivegna (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1341/1342
 Accursio Bentivegna (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Rosario Bentivegna (1912–2012), italienischer Partisan, Arzt und Autor
 Warner Bentivegna (1931–2008), italienischer Schauspieler
 Wilma Bentivegna (1929–2015), brasilianische Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin